SCUM, een jongerencentrum in Katwijk
 S.C.U.M., een Britse muziekgroep
 Scum (album), een muziekalbum van de band Napalm Death
 Scum (film), een film van regisseur Alan Clarke